Дзеніс Козіца (,  28 квітня 1993) — шведський футболіст, півзахисник клубу «Юргорден».
 Казимір Козіца () (1965—2019) — польський історик картографії.
 Козіца, Ко́зиця, або ске́льниця (Rupicapra) — рід ссавців з родини бикових (Bovidae).